Ли Хуэйчжи (), более известная как Джанет Ли (; родилась 22 октября 1976 года в Лафейетте, США) — профессиональная теннисистка, представлявшая на соревнованиях Китайский Тайбэй. Победительница трёх турниров WTA в парном разряде.

Общая информация 
Джанет — одна из двух детей Ванни и Шуньи Ли. Старшая сестра уроженки штата Индиана — Вивьен — имеет докторскую степень в области электротехники.

Ли описывает себя как тихая, дружелюбная, высокая и худая.

Джанет впервые попробовала играть в теннис в 5 лет.

После окончания в 2006 году игровой карьеры, Ли работает в тренерском штабе теннисной команды университета штата Флорида. Параллельно китаянка восполняет пробелы в образовании, вызванные невозможностью в прошлом совмещать карьеру профессионального игрока и учёбу в колледже.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (3)

Победы (2)

Поражения (1)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров WTA в парном разряде (6)

Победы (3)

Поражения (3)

Финалы турниров ITF в парном разряде (13)

Победы (9)

Поражения (4)

История выступлений на турнирах

Одиночные турниры 

К — проигрыш в квалификационном турнире.

Парные турниры

Призовые за время выступлений в WTA туре

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Тайваня
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2000 года